

Outil ou pièce mécanique 
 une filière est une pièce mécanique très dure permettant la mise en forme d'un matériau (acier, aluminium, cuivre, plastique) généralement par compression, pour fabriquer des objets longs de profil constant ;
 une filière peut être également utilisée pour réduire la section d'un fil métallique, lors de l'opération de tréfilage ;
 une filière est aussi un outil actionné en rotation permettant d'effectuer un filetage à l'extérieur d'un cylindre ou d'un tube ;
 par extension, une filière est un outil utilisé pour l'extrusion d'une solution de polymère ou de polymères fondus.

Enchaînement d'opérations ou d'activités 
 en économie, la notion de filière désigne le regroupement cohérent des opérateurs et des activités concourant à la production de biens ou de services identiques ou proches, et côtoie des termes connexes  tels que secteur économique, branche d'activité, chaîne de valeur, domaine d'activité stratégique... ;
 dans une filière intégrée, les agents économiques des diverses étapes du cycle de vie sont directement coordonnés entre eux par des « contrats de filière », sous l’égide par exemple d'une centrale coopérative notamment dans une filière agricole ;
 le terme filière énergétique désigne l’ensemble des activités permettant de transformer une source d'énergie pour satisfaire les besoins des utilisateurs ;
 une filière nucléaire est la chaîne d'activités liées à l'exploitation d'un type de réacteur nucléaire envisagée dans son ensemble (depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à la gestion des déchets nucléaires et au démantèlement des installations) ;
 en gestion des ressources humaines, la filière métier peut se référer à un métier ou à un parcours professionnel ;
 dans le domaine de l'éducation, la filière désigne un parcours pluriannuel de formation (initiale ou continue) mettant en jeu une trajectoire type comme la « filière littéraire », la « filière scientifique », un cursus scolaire ou académique. Par abus de langage, le terme de filière professionnelle peut désigner en généralisant l'ensemble de tous les parcours de formation de l'enseignement professionnel.
 le "design de filière" va consister à concevoir puis organiser la mise en relation et la coordination des agents économiques du cycle de vie d'une matière.

Autres significations 

 sur un bateau, la filière (ou « ligne de vie ») est un câble ceinturant le pont du bateau afin d'empêcher la chute des personnes à l'eau. La filière devant être solidement arrimée à des points fixes (tels que les chandeliers, par exemple) ;
 en zoologie, une filière est, par analogie avec la pièce mécanique, un organe qui permet chez les araignées de mettre en forme la soie produite par les glandes séricigènes ;
 en héraldique, une filière est une bordure de faible largeur qui enveloppe l'écu.

Notes et références